Kangerluarsuup Tasia bezeichnet:
 Kangerluarsuup Tasia (See, Ilulissat), See im Distrikt Ilulissat, Grönland
 Kangerluarsuup Tasia (See, Sisimiut), See im Distrikt Sisimiut, Grönland